Die Siegfried Boysen ist ein Seenotrettungsboot (SRB) der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS).

Die Siegfried Boysen ist eins von zwei Booten der so genannten 12-Meter-Klasse. Das Boot wurde 1972 von der Evers-Werft in Niendorf unter der Baunummer 510 gebaut.

Die DGzRS-interne Bezeichnung des Bootes lautet KRST 1, das Rufzeichen ist DA 7298.

Namensgebung 
Die Siegfried Boysen wurde am 6. Juni 1972 in Wedel auf den Namen eines Mitglieds einer Familie getauft, die der DGzRS einen nicht unerheblichen Betrag gespendet hatte.

Technische Ausstattung 
Das Seenotrettungsboot ist mit Funkanlagen, Echolot, Radar und GPS ausgestattet.

Im Jahre 1986 wurde das Boot auf der Kröger-Werft in Rendsburg umgebaut und erhielt ein neues Heck.

Stationierung 
Die Siegfried Boysen war von 1972 bis Ende 1973 auf der DGzRS-Station Nordstrand in Dienst. Vom 5. Dezember 1973 bis zum 17. Juli 2000 lag das Boot in Neuharlingersiel. Nach einer kurzen Pause – wahrscheinlich zur Werftüberholung – wurde das Seenotrettungsboot auf die Station Glowe verlegt, wo es bis zum 31. August 2005 lag. Bis zum Mai 2022 wurde das Boot für Ausbildungszwecke bei der SAR-Schule in Neustadt/Holstein verwendet. Seit Mai 2022 steht es als Museumsschiff an Land auf der Nordseeinsel Juist und wird vom „Freundeskreis Museumskreuzer Siegfried Boysen“ betreut.

Weblinks

Einzelnachweise 

Seenotrettungsboot
Motorschiff